L'Open GDF Suez est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2005, classée en catégorie Tier II, se dispute à Paris du 7 au .

Dinara Safina remporte le simple dames. En finale, elle bat Amélie Mauresmo, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Iveta Benešová et Květa Peschke.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open GDF Suez
 Saison 2005 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2005
France
Tennis en France en 2005
Tennis en février 2005